Pupa – stadio giovanile di alcuni insetti olometaboli.
Pupa – azienda di cosmetici
Pupa – tipor di bambola
Pupa – aggettivo ad uso familiare per riferirsi a una bambina o una giovane adolescente
 Pupa – manga ed anime horror

Varianti
 Ballo della pupa – spettacolo pirotecnico
 La pupa e il secchione – programma televisivo
 Una pupa in libreria – serie televisiva statunitense
 La pupa – film del 1963 diretto da Giuseppe Orlandini